Ел Каликанто има више значења:

 Ел Каликанто (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каликанто (Тетекала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Каликанто (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику